Чемпионат Азии по дзюдо 2005 года прошёл 14-15 мая в Ташкенте (Узбекистан).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 

2005
дзюдо
дзюдо
дзюдо
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
Международные соревнования по дзюдо в Узбекистане
Май 2005 года
2005 год в дзюдо